SMED steht als Abkürzung für:

 Single Minute Exchange of Die, ein Verfahren zur Rüstzeitminimierung

Smed lautet der Familienname folgender Personen:

 Esben Smed (* 1984), dänischer Schauspieler
 Mark Smed (* 1961), ehemaliger US-amerikanischer Basketballspieler